Trailer steht für:

 Trailer, eine Vorschau auf einen Film, ein Computerspiel oder Ähnliches
 Trailer (Fernsehsendung), eine ehemalige Fernsehsendung im Österreichischen Rundfunk mit Frank Hoffmann, mit Trailern zu meist aktuellen Kinofilmen
 Bootstrailer, einen Anhänger zum Transport von Booten
 ein in den USA üblicher Wohnwagen, der oft auch als dauerhafte Wohnung dient, siehe Mobilheim
 ein Sattelauflieger als Anhänger, der einen Teil seines Gewichts auf die Achsen einer Sattelzugmaschine verlagert, mit der er über Sattelplatte samt Königszapfen verbunden ist
 eine spezielle Form eines Fahrradanhängers zum Mittreten, siehe Fahrradanhänger #Kinderanhänger
 der abschließende Teil eines Datenprotokolls, siehe Protokollelement
 Trailer (Monatsmagazin), Monatsmagazin für Kultur im Ruhrgebiet

Trailer ist der Familienname folgender Personen:

 Rex Trailer (1928–2013), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Fernsehproduzent

Siehe auch:
 Traylor